Змагання зі стрільби із гвинтівки з трьох положень з 50 м серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшли 11 серпня на Національному стрілецькому центрі Ріо. У змаганнях взяли участь 37 спортсменок.

Розклад змагань 
Час - (EEST)

Призери

Змагання

Кваліфікація
У кваліфікаційних змаганнях спортсменки виконали по 60 пострілів. Результат кожного пострілу вимірюється з 1 до 10. У фінал пройшли 8 спортсменок, які показали кращий результат.

Фінал 
У фіналі спортсменки спочатку виконають по 8 пострілів із положення стоячи. Результат кожного пострілу вимірюється з 0.1 до 10.9. Далі розпочинається вибування спортсменок. Після кожного другого пострілу стрілець, який набрав найменшу суму балів за всі попередні серії, припиняє боротьбу за перше місце. Після 8-и серій залишаються дві спортсменки, які виконують ще по два постріли. Стрілець, який набрав найбільшу суму балів, стає володаркою золотої медалі.

Джерела 
 Змагання на офіційному сайті Олімпіади